

Населені пункти та їхні частини
 Подґуркі — село в гміні Свежава Злоторийського повіту Нижньосілезького воєводства
 Подґуркі — село в гміні Вежбиця Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Подґуркі — село в гміні Малехово Славенського повіту Західнопоморського воєводства
 Подґуркі — частина села Ольшана в гміні Подеґродзе Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Подґуркі — частина села Скавце в гміні Мухаж Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуркі — частина села Воякова в гміні Івкова Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Подґуркі — частина села Жухова в гміні Плесьна Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Подґуркі — частина села Ленкавиця в гміні Стришув Вадовицького повіту Малопольського воєводства
 Подґуркі — частина села Ґуркі в гміні Бліжин Скаржиського повіту Свентокшиського воєводства
 Подґуркі Тинєцкє — частина VIII району (Дембнікі) міста Краків

Див. також 
 Підгірки (значення)

Примітки